Umewaka ist der Familienname folgender Personen:

 Umewaka Manzaburō I. (1868–1946), japanischer Nō-Darsteller